Die Abkürzung IAF oder iaf bedeutet:

 Indian Air Force, die indische Luftwaffe
 Industrial Areas Foundation, US-amerikanische Bürgerorganisation
 Initial Approach Fix, Anfangsanflugfestpunkt (beim Instrumentenflug)
 Interessensgemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen, heute: Verband binationaler Familien und Partnerschaften
 International Abolitionist Federation, internationale Vereinigung zur Abschaffung der staatlichen Regulierung der Prostitution
 International Aikido Federation,  ein Internationaler Aikidōverband
 International Accreditation Forum, Internationaler Verband für die Konformität von Akkreditierungsstellen
 Internationale der Anarchistischen Föderationen
 International Astronautical Federation
 Internationale Arbeiterfront
 Internationale Ausstellung Fahrwegtechnik
 International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey, der internationale Dachverband der Beizjagd- und Greifvogelschutz-Verbände mit 70 Verbänden aus 48 Ländern mit 28.500 Mitgliedern
 Institut für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW, das heutige Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten
 Islamische Aktionsfront, eine jordanische Partei
 Israeli Air Force, die israelische Luftwaffe, siehe Israelische Luftstreitkräfte
 In aller Freundschaft, eine deutsche Arztserie
In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte, eine deutsche Arztserie
In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern, eine deutsche Arztserie
 Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik in Freiburg

IAF